Элисон может означать:

Топоним 
 Элисон (приток Алфиоса) — река в Греции.
  — река в Греции.
  — река в Греции.

Имя 
Элисон — женское личное имя в англоговорящих странах (в не-англоговорящих странах произносится и транслитерируется как Алисон; в лузофонских странах (Бразилия, Португалия и несколько других) нередко — мужское имя). Происходит из старофранцузского языка, где было прозвищем женщины по имени Alis (устаревшая форма имени Alice). Добавление суффикса -on или -son означало уменьшительно-ласкательную форму, то есть Алисон — «маленькая Алис». В среднеанглийский язык это имя перешло в форме .

В 1990 году в США имя Alison было 347-м по популярности, Alyson — 981-м. Имя Элисон (в любом написании) не входило в полутысячу самых популярных имён в Англии и Уэльсе в 2005 году.
Некоторые известные носители имени

 Бейлз, Элисон (род. 1985) — американская баскетболистка.
 Бекдел, Элисон (род. 1960) — американская рисовальщица, создательница комиксов.
 Болсом, Элисон (род. 1978) — британский трубач.
 Бри, Элисон (род. 1982) — американская актриса кино и телевидения.
 Букер, Элисон (1963—2010) — английская теле- и радиоведущая, журналистка.
 Голд, Элисон (род. 2002) — американская певица.
 Голдфрапп, Элисон (род. 1966) — британская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.
 Горинг, Элисон (род. 1963) — канадская кёрлингистка.
 Гудман, Элисон (род. 1966) — австралийская писательница.
 Дауни, Элисон (род. 1984) — австралийская баскетболистка.
 Де Форж, Элисон (1942—2009) — американский историк и правозащитник.
 Дудек, Элисон (род. 1990) — американская шорт-трекистка.
 Дуди, Элисон (род. 1966) — ирландская актриса кино и телевидения, модель.
 Душ Сантуш, Элисон (род. 2000) − бразильский легкоатлет.
 Дэр, Элисон (род. 1965) — южноафриканская хоккеистка (хоккей на траве).
 Иствуд, Элисон (род. 1972) — американская актриса, кинорежиссёр, кинопродюсер, певица, модельер и фотомодель.
 Кинг, Элисон (род. 1973) — английская актриса кино и телевидения.
 Кокс, Элисон (род. 1979) — американская гребчиха.
 Корн, Элисон (род. 1970) — канадская гребчиха.
 Краусс, Элисон (род. 1971) — американская скрипачка.
 Кревьязак, Элисон (род. 1988) — канадская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.
 Кэрролл, Элисон (род. 1985) — британская гимнастка, модель и актриса.
 Лаплака, Элисон (род. 1959) — американская телевизионная актриса.
 Лаппер, Элисон (род. 1965) — английская художница, родившаяся без рук.
 Лейси, Элисон (род. 1987) — австралийская баскетболистка.
 Ломан, Элисон (род. 1979) — американская актриса кино и телевидения.
 Лури, Элисон (1926—2020) — американская писательница и академик.
 Макговерн, Элисон (род. 1980) — британский политик.
 Мерсер, Элисон (род. 1954) — новозеландский зоолог, энтомолог, апиолог и нейробиолог; доктор философии, эмерит-профессор Университета Отаго.
 Мойе, Элисон (род. 1961) — британская певица.
 Моссхарт, Элисон (род. 1978) — американская певица, модель и автор песен.
 Моубрей, Элисон (род. 1971) — британская гребчиха.
 Пик, Элисон (род. 1969) — австралийская хоккеистка (хоккей на траве).
 Пилл, Элисон (род. 1985) — канадская актриса театра, телевидения и кино.
 Портер, Элисон (род. 1981) — американская актриса кино и телевидения, певица.
 Райт, Элисон (род. 1976) — англо-американская актриса театра, кино и телевидения.
 Редфорд, Элисон (род. 1965) — канадский политик, премьер-министр Альберты (2011—2014).
 Рид, Элисон (род. 1958) — американская танцовщица, актриса театра и телевидения.
 Сильва, Элисон (род. 1988) — бразильский футболист.
 Смитсон, Элисон (1928—1993) — английский архитектор.
 Стедман, Элисон (род. 1946) — английская актриса кино и телевидения.
 Стоунер, Элисон (род. 1993) — американская певица, актриса, танцовщица и модель.
 Стюарт, Элисон (род. 1966) — американская журналистка и телеведущая.
 Судол, Элисон (род. 1984) — американская певица, композитор и пианистка.
 Суини, Элисон (род. 1976) — американская телевизионная актриса, ведущая и писательница.
 Уэйр, Элисон (род. 1951) — английская писательница, историк.
 Ханниган, Элисон (род. 1974) — американская актриса кино и телевидения.
 Херст, Элисон (род. 1971) — канадская гребчиха-байдарочница.
 Чарльз, Элисон (род. 1998) — канадская шорт-трекистка.
 Шумахер, Элисон (род. 2002) — канадская фигуристка.
 Эллиотт, Элисон (род. 1970) — американская актриса кино и телевидения, модель.
 Эннан, Элисон (род. 1973) — австралийская хоккеистка (хоккей на траве).
 Янг, Элисон (род. 1987) — британская яхтсменка.

Псевдоним
 Аттли, Элисон (1884—1976; наст. имя Элис Джейн Тейлор) — английская писательница.

Вымышленные персонажи
  — персонаж американского телесериала «Порт Чарльз» (1997—2003).

Фамилия 
Согласно данным 2014 года, фамилия Элисон (в написании Alison) была 42 763-й по популярности в мире: её носили  человека, в том числе (в порядке убывания) 3340 человек в Нигерии, 2955 человек на Филиппинах и 1146 человек в США. Что касается фамилии Элисон (в написании Alyson), то её, согласно тому же источнику, носили лишь 29 человек в мире (в том числе 16 человек в Англии и 6 человек в Нигерии).

Изначально фамилия Эллисон (с удвоенной «л») носила смысл отчества, то есть, в большинстве случаев, «сын Аллена»; реже — «сын Эллиса», «сын Александра» или «сын Элис».

Впервые письменно фиксируется (в написании Alisun) в Англии в 1248 году, в Шотландии (в написании Alissone) — в 1296 году.

Некоторые известные носители фамилии Элисон (с одной «л»)
 :
  (1757—1839) — шотландский епископ и эссеист.
  (1792—1867) — англо-шотландский адвокат и историк.
  (1826—1907) — шотландский генерал.
  (род. 1959) — английский священник и теолог.
  (1912—2011) — американский генерал.
 Элисон, Дороти (1925—1992) — австралийская актриса театра, кино и телевидения.
  (1790—1859) — шотландский врач, социальный реформатор и филантроп.
Составная фамилия
  (род. 1960) — нигерийский политик, первая женщина — президент ОПЕК.

Массовое искусство 
 «Дом Элисон» — драма (1930) Сьюзен Гласпелл.
 «» — британский кинофильм 1956 года.
  — песня (1977) Элвиса Костелло.
 «» — австралийский кинофильм 1981 года.
 «» — австралийский кинофильм 2005 года.

Прочее 
  — ирландская бесплатная онлайн-образовательная платформа.
 Элисон — в англоязычной ботанике бытовое название растений рода бурачок.

См. также 

 Элис
 Эллисон и Аллисон
 Алисон
 Alyson Avenue

Примечания